Barrio La Costa puede referirse a:

 Barrio La Costa, localidad del municipio de General Roca, Provincia de Río Negro, Argentina;
 Barrio La Costa, localidad del municipio de Ingeniero Huergo, Provincia de Río Negro, Argentina.